Zona Artigianale-Industriale ima više značenja:
 Zona Artigianale-Industriale, Gorizia
 Zona Artigianale-Industriale, Udine